San Gemiliano – vescovo di Cagliari
 San Gemiliano – frazione del comune di Sestu in provincia di Cagliari
San Gemiliano (o San Geminiano) – denominazione alternativa di Mamiliano di Palermo

Pagine correlate
Chiesa di San Gemiliano
San Geminiano (disambigua)